Sport
New York Islanders, Amerikaans ijshockeyteam
Puerto Rico Islanders, Puerto Ricaanse voetbalclub

Transport
Britten-Norman BN2 Islander, tweemotorig vliegtuig